VDD steht für:
 eine Bauart von Herzschrittmachern, siehe VDD-Herzschrittmacher
 Value-driven design, wertgesteuerte Produktoptimierung
 Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband, Berufsverband der Diätassistenten 
 Verband der Diözesen Deutschlands
 Verband Deutscher Drehbuchautoren, Berlin
 Verband Deutscher Druckkammerzentren, Traunstein
 Kleinbahn Voldagsen-Duingen-Delligsen im Weserbergland 

Vdd steht für:
 die positive Versorgungsspannung eines Integrierten Schaltkreises und Feldeffekttransistors, siehe Spannungsbezeichnung

Abkürzung